Intellagama lesueurii, unique représentant du genre Intellagama, est une espèce de sauriens de la famille des Agamidae. Il peut être appelé dragon d'eau australien ou agame aquatique.

Répartition 
Cette espèce est endémique d'Australie. Elle se rencontre au Queensland, en Nouvelle-Galles du Sud et au Victoria.

Description 
Carnivore, le dragon d'eau est un très bon nageur qui peut rester trente minutes sous l'eau. Les femelles pondent de 6 à 20 œufs au moins une fois par an. L'incubation dure de 70 à 120 jours.

La taille adulte pour un mâle peut atteindre de 70 à , celle de la femelle étant de .

Liste des sous-espèces 
Selon  :
 Intellagama lesueurii howittii (Mccoy, 1884)
 Intellagama lesueurii lesueurii (Gray, 1831)

Systématique 
Cette espèce avait été placée dans le genre Istiurus par Townsend , 2011 mais celui-ci avait été créé par Georges Cuvier pour Lacerta amboinensis, elle est donc placée dans le genre Intellagama par Amey, Couper, Shea, 2012.

Il est proche du Physignathus cocincinus, qui vit en Asie.

Étymologie 
Cette espèce est nommée en l'honneur de Charles Alexandre Lesueur.

Publications originales 
  Gray, 1831 "1830" : A synopsis of the species of Class Reptilia. The animal kingdom arranged in conformity with its organisation by the Baron Cuvier with additional descriptions of all the species hither named, and of many before noticed, V. Whittaker, Treacher and Co., Londres, ,  (texte intégral).
  McCoy, 1884 : The Gippsland water lizard. Prodromus of The Zoology of Victoria, ,  (texte intégral).
  Wells & Wellington, 1985 : A classification of the Amphibia and Reptilia of Australia. Australian Journal of Herpetology, Supplemental Series, ,  (texte intégral).

Notes et références

Liens externes 

 Genre Intellagama :
 
 Espèce Intellagama lesueurii :
 
 
 

Saurien (nom scientifique)
Amphibolurinae
Faune endémique d'Australie